Massiac peut faire référence à :

Toponymes
 Massiac est une commune française située dans le département du Cantal.
 Massiac est le nom d'un hameau et d'un vignoble français situés sur la commune d'Azille, dans le département de l'Aude.

Patronymes
 Pierre de Massiac (1616-1682) était un ingénieur militaire.
 Barthélémy d'Espinchal de Massiac (1626-1700) était un négociant français, trafiquant et marchand d'esclaves.
 Le marquis de Massiac  (1686-1770) était le titre de Claude Louis d'Espinchal, un aristocrate, militaire et homme politique français des .
 Théodore Massiac (1851-1914) était un parolier, critique et auteur dramatique français.

Divers
 L'hôtel de Massiac est l'autre nom de l'hôtel de l'Hospital, un hôtel particulier situé sur la place des Victoires à Paris.
 Le Fort Massiac était un fort français construit au  en Nouvelle-France, dans le Pays des Illinois.
 Le Club de l'hôtel de Massiac était une société de riches colons fondée à Paris en 1789.
 Le Massiac était une flûte de la Compagnie des Indes.